Paolo Borsellino (1940-1992), juge antimafia italien.
 Rita Borsellino (1945-2018), juge antimafia italienne.